Diana Frances Spencer (1961-1997) – principessa di Galles
 Diana Spencer (1710-1735) – duchessa di Bedford
 Diana Spencer (1734-1808) – Lady of the Bedchamber